Jaroslavice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Jaroslavice, Gemeinde im Okres Znojmo
 Jaroslavice, Ortsteil von Zlín; siehe Jaroslavice (Zlín)
 Jaroslavice, Ortsteil von Hluboká nad Vltavou 
 Jaroslavice, Wüstung bei Prusinovice